Lohausen steht für:

 den Ortsteil Lohausen in Düsseldorf
 Haus Lohausen, daselbst

Lohausen ist der Familienname folgender Personen:

 Heinrich Jordis-Lohausen (1907–2002), österreichischer General und Publizist
 Karl August Lohausen (* 1907; † unbekannt), deutscher Ingenieur und Science-Fiction-Autor, siehe Carl Calcum
 Raymund Lohausen (1897–1948), deutscher römisch-katholischer Geistlicher, Zisterzienser, Widerstandskämpfer und Opfer des Nationalsozialismus
 Wilhelm von Calcum (Wilhelm von Kalkum genannt Lohausen; 1584–1640), schwedisch-mecklenburgischer Generalmajor und Kommandant von Rostock

Siehe auch:
 Lohaus
 Loshausen